Le terme Sablonnières peut désigner divers lieux :

Toponymes
 Sablonnières, commune de Seine-et-Marne ;
 Le château des Sablonnières situé au lieu-dit Les Sablonnières Queaux, Vienne, sur la route de Lussac, après le château de Fougeret. Propriété privée, ne se visite pas. 
 Les Sablonnières, lieu-dit de la commune de Queaux, Vienne ;
 Site des Sablonnières à Chambon-sur-Cisse, Loir-et-Cher, circuit des Sablonnières, inscrit monument historique ;
 Tranchées des Sablonnières, situées dans les bois des Sablonnières, entre Blois et Chambon-sur-Cisse ;
 Domaine des Sablonnières, domaine viticole au cœur du vignoble d'Anjou à Doué-la-Fontaine, Maine-et-Loire.